Рихтгофены () — дворянский род из Пруссии.

История 
Родоначальником является Себастьян Шмидт (1515—1553), архидьякон из Бернау. Его сын Самуэль Фабер (1543—1605), городской судья, мэр Франкфурта-на-Одере, был приемным сыном двоюродного брата его матери с 1562 года Паулюсом Преторием, выборщиком Бранденбурга, архиепископом Магдебургским и епископом Хальберштадтским. Самуэль получил поместье в Кёнигсборне и Бидерице и получил гербовую печать в 1561 году.

Сын Самуэля Тобиас Преториус (1576—1644), землевладелец в Бушфорверке недалеко от Шмидеберга в Силезии, был капитаном графа Шаффготшера. Его сын Иоганн Преториус (1611—1664), помещик Рауске близ Штригау и Хертвигсвальдау близ Яуэра, был возведён в чин богемского рыцаря 29 июля 1661 года.

Существовало две основные линии:

 Линия Хертвигсвальдау: возвышение до чешского баронского ранга 30 июля 1735 года для Самуэля фон Рихтгофена, лорда поместья в Хертвигсвальдау и других.
 Линия Кольхёэ: возведён в ранг прусского барона 6 ноября 1741 года для Самуэля Преториуса фон Рихтгофена, оруженосца в Кольхёэ возле Стригау, Рауске и других.

Обе линии существуют до сих пор, и раздроблены на множество маленьких.

Имения 

 
 Замок в Кляйн Розен
 Малич (ныне Малошув), принадлежал до 18 века
 Мертшютц (ныне Мерчице возле Вандроже-Вельке), 1841–1945 гг.
 Барцдорф
 Яуэр

Знаменитые представители 

 Фердинанд Фрайхерр фон Рихтгофен (1833—1905) — географ, исследователь гор Рихтгофен
  (1842—1904) — верховный президент Восточной Пруссии
 Манфред фон Рихтгофен (1892—1918) — немецкий военный летчик-ас Первой Мировой войны, в честь него названа 
 Лотар фон Рихтгофен (1894–1922) — немецкий военный летчик-ас Первой Мировой войны
 Вольфрам фон Рихтгофен (1895–1945) — немецкий военный летчик во время Первой мировой войны, генерал-фельдмаршал во время Второй мировой войны.
  (1899—1993) — немецкий военный и государственный деятель
  (1839—1909) — прусский генерал-лейтенант.
  (1879—1952) — дипломат, посланник министерства иностранных дел

Топонимы 
 Гора Рихтгофен — гора на северо-западе острова Алджер архипелага Земля Франца-Иосифа.

 Хребет Рихтгофена — одно из названий горного хребта Циляньшань

Примечания 

Дворянские роды Германии
Дворянские роды по алфавиту
Дворянские роды, на гербах которых изображены люди